Кашперовка (укр. Кашперівка) — название нескольких сёл на Украине.

 Кашперовка (Барановский район) 
 Кашперовка (Казатинский район) 
 Кашперовка (Киевская область)
 Кашперовка (Коростышевский район)